Ensign kan syfta på:

 Ensign (punkband) – ett amerikanskt punkband
 Ensign Racing – en brittisk formelbiltillverkare med ett formel 1-stall
 Ensign, Kansas

Personer
 John Ensign (1958–), en amerikansk republikansk politiker
 Michael Ensign (1944–), en amerikansk skådespelare

Se även
 Ensign Creek – flera
 Ensign Lake – flera